Аржа́н-Минервуа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Лезиньян-Корбьер. Округ коммуны — Нарбонна.

Код INSEE коммуны — 11013.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 380 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 242 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 153 были экономически активными, 89 — неактивными (показатель активности — 63,2 %, в 1999 году было 60,3 %). Из 153 активных работали 135 человек (81 мужчина и 54 женщины), безработных было 18 (9 мужчин и 9 женщин). Среди 89 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок XIV века
 Средневековая деревня
 Шлюз Южного канала

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од